Фарадж () может означать:
  (вариант: Фараг) — арабское мужское имя со значением «утешение», «спасение».
 Фарадж ан-Насир — малюкский султана Египта.
 Фарадж Кара оглы Караев — российско-азербайджанский композитор и педагог, профессор
 Абу-ль-Фарадж — распространённая кунья (текноним).
 Фарадж (молитва) — шиитская молитва (дуа) о пришествии Скрытого Имама.
 Кишлак Фарадж — несколько деревень в Иране:
 
 
 
 Баб аль-Фарадж:
  — одно из врат Алеппо.
  — одно из врат Дамаска.

См. также 
 Фараж

Арабские имена